Dolina Cicha Orawska
 Dolina Cicha Liptowska